Beatrice Lake ist der Name folgender Seen in den Vereinigten Staaten:

 Beatrice Lake (Minnesota), im Itasca County
 Beatrice Lake (Wisconsin), im Vilas County